Гепперт (Гёпперт):

 Гепперт — польский дворянский герб.

Фамилия 
 Гёпперт, Генрих Роберт (1800—1884) — немецкий естествоиспытатель.
 Гепперт, Георг фон (1774—1835) — австрийский военный, генерал-майор, Георгиевский кавалер.
 Гепперт, Денис (род. 1976) — немецкий саночник.
 Гепперт, Эугениуш (1890—1979) — польский художник.
 Гепперт, Менрад фон (1770—1855) — австрийский военный, генерал, Георгиевский кавалер.

Двойная фамилия
 Гёпперт-Майер, Мария (1906—1972) — физик, одна из двух женщин-лауреатов Нобелевской премии по физике.